Albanees voetbalelftal (mannen)
 Albanees voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Albanees voetbalelftal (vrouwen)